Chautauqua [] bezeichnet:

 Chautauqua, Bewegung der Erwachsenenbildung in den ländlichen Gebieten der Vereinigten Staaten
 Chautauqua Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Chautauqua Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chautauqua (Illinois)
 Chautauqua (Iowa)
 Chautauqua (Kansas)
 Chautauqua (CDP, New York)
 Chautauqua (New York)
 Chautauqua (Ohio)
 Chautauqua (South Dakota)
 Chautauqua (Washington)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chautauqua Grounds Site, in Marinette, Wisconsin, ID-Nr. 97000367
 Chautauqua Hall of Brotherhood, in DeFuniak Springs, Florida, ID-Nr. 72000358
 Chautauqua Institution Historic District, in Chautauqua, New York, ID-Nr. 73001168
 Chautauqua Park, in Red Oak, Iowa, ID-Nr. 72000479
 Chautauqua Park Historic District, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 89001776
 Chautauqua Tower, in Glen Echo, Maryland, ID-Nr. 80000350